Самый ценный игрок Супербоула () — награда, вручаемая лучшему игроку финального матча сезона в Национальной футбольной лиге. Лауреат приза определяется путём голосования болельщиков во время игры (20 % итогового результата) и опроса шестнадцати представителей СМИ после матча (80 %). Телезрители участвуют в выборе самого ценного игрока с 2001 года. Итоги зрительского голосования не оказывают существенного влияния на результат, но сам процесс поддерживает интерес болельщиков.

Награда вручается с 1967 года с момента проведения первого Супербоула. С 1990 года приз называется Пит Розелл Трофи () в честь Элвина Рэя Розелла, занимавшего пост комиссара НФЛ с 1960 по 1989 год. Первым обладателем приза самому ценному игроку стал квотербек «Грин-Бей Пэкерс» Барт Старр. Действующим лауреатом является принимающий клуба «Лос-Анджелес Рэмс» Купер Капп.

C 1967 года обладатель приза, как правило, получает в подарок автомобиль от спонсора соревнований. Исключением стали Супербоулы в 2010 и 2016 годах. Первый лауреат награды Барт Старр был премирован автомобилем Chevrolet Corvette C2.

Больше всего титулов самого ценного игрока принадлежит Тому Брэди, который награждался пять раз: четыре раза в составе «Нью-Ингленд Пэтриотс» и один раз в составе «Тампа-Бэй Бакканирс». Трижды лучшим признавался Джо Монтана, выступавший за «Сан-Франциско Фоти Найнерс». По две награды имеют Барт Старр, Терри Брэдшоу и Илай Мэннинг. Единственным обладателем приза, выступавшим за проигравшую команду, стал Чак Хоули из «Даллас Ковбойз» в 1971 году. Один раз в истории приз поделили два игрока одной команды: в 1978 году награды были удостоены Харви Мартин и Рэнди Уайт.

Обладатели награды 

 Цифра в скобках означает число наград, полученных игроком либо представителями клуба

Примечания

Ссылки 
 Список обладателей награды на pro-football-reference.com
 Список обладателей награды на сайте ESPN

Супербоул